Голконда:

 Султанат Голконда — один из мусульманских султанатов Центральной Индии.
 Крепость Голконда — древняя столица Султаната Голконда.
 Голконда — городок в Иллинойсе, США.
 «Голконда» — картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

В переносном смысле слово голконда получило значение неисчерпаемого источника богатств, кладезя сокровищ.